История города Бельцы — второго по размеру города Молдавии.

Первое документальное упоминание о существовании поселения на месте современных Бельц датируется 1421 годом. Этот год принято считать годом основания города. В то время поселение входило в состав владений Рингалы, жены молдавского господаря Александра Доброго.

В конце XV века оно было полностью сожжено войсками хана Менгли I Герая и до начала XVIII века сведений о разрушенном поселении не имеется.

XVIII век 
В 1711 году во время Прутского похода Петра I поселение вновь было сожжено (по одной версии — татарами, стремившимися уничтожить базу снабжения русских войск, по другой — русскими войсками во время отступления).

В 1766 году молдавский господарь Александр Гика подарил земли по реке Реут Ясскому монастырю святого Спиридона и крупным купцам — братьям Александру, Константину и Иордакию Панаите. В имении Панаите начинает строиться село Бельцы, которое в конце XVIII — начале XIX веков становится небольшим торговым местечком.

В 1779 году по приглашению турецкого паши в Бельцах поселились еврейские купцы. Три года спустя права и обязанности еврейской общины утверждены властями.

XIX век 
В 1812 году Бессарабия перешла под российскую юрисдикцию, а в 1818 году при образовании Бессарабской области, вошедшей в Черту оседлости, Бельцы были назначены уездным городом Ясского уезда. В этом же году Бельцы посетил император Александр I. Считается, что во время своего пребывания в Бельцах император получил известие о рождении племянника (будущего императора Александра II) и в честь этого события повелел присвоить Бельцам статус города.

В 1856 году, Бельцы удостоила посещением императрица Мария Александровна и был принят второй Генеральный градостроительный план Бельц.

В 1887 году Ясский уезд был переименован в Белецкий (то есть, Бельцкий). В это время в Бельцах проживало около 10 тыс человек, в основном евреи — , в городе насчитывалось 72 синагоги.

Расположенный на перекрёстке больших дорог (он связывал Черновцы, Хотин, Сороки с Кишинёвом, Бендерами, Аккерманом, Измаилом), город постепенно становился значительным торговым центром Бессарабии. Главным предметом торговли был скот.

Значение Бельц ещё более возросло, когда в 1894 году была построена железная дорога Бельцы-Унгены-Кишинёв и Рыбница-Бельцы-Окница. К началу XX века Бельцы превратились в промышленный город с широко развитой торговлей, множеством заводов и фабрик.

Состав населения по переписи 1897 года:

Всего — 18 478 душ.
 евреи — 10 323
 великорусы — 3 627
 молдаване — 3 157
 малорусы — 581
 поляки — 533
 немцы — 103
 армяне — 50
 греки — 16
 болгары — 7
 цыгане — 6
 гагаузы — 3
 остальные — 72

XX век 

Экономическое развитие Бельц продолжалось и после присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году.

Евреи составляли большинство населения города. Согласно румынской переписи населения 1930 года, из 35000 жителей около 20000 составляли евреи, 10000 румыны (молдаване), и 5000 украинцы и русские.

Бельцы дважды посещал король Румынии Кароль II: в 1924 (ещё будучи наследным принцем) и в 1935 (вместе с сыном — будущим королём Михаем I).

Как и большинство молдавских городов, Бельцы сильно пострадали во время Второй мировой войны. Большая часть оставшегося в городе еврейского населения была уничтожена.

В советское время Бельцы становятся крупным промышленным центром со статусом города республиканского подчинения.

Независимость Молдавии 

В 1991 году была провозглашена независимость Молдавии. В условиях экономического кризиса, вызванного распадом СССР, большинство предприятий города оказалось на грани выживания. Безработица и резкое снижение уровня жизни привели к тому, что значительная часть жителей покинула город. С 1989 по 2004 годы население Бельц сократилось на . Большинство евреев репатриируется в Израиль и иммигрирует в другие страны.

Реформы городского статуса 

В 1994 году Бельцам был присвоен статус муниципия.

В 1998 году в результате административно-территориальной реформы был образован Бельцкий уезд с центром в городе Бельцы. Однако, после обратной реформы 2003 года (упразднения уездов и возвращения к делению на районы), Бельцы вновь обрели статус отдельной административной единицы, не входящей ни в один из районов.

Современные герб и флаг Бельц были утверждены на заседании Совета муниципия в апреле 2006 года. Проекты герба и флага разработал член Государственной комиссии по геральдике Сильвиу Табак.

Примечания 

Бельцы
Бельцы